Guadalajara Open 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourtbaner i  i Guadalajara Open, Mexico i perioden . - . oktober 2023. Det er den anden udgave af Guadalajara Open, og turneringen bliver afviklet under navnet Guadalajara Open Akron. Turneringen er en del af WTA Tour 2023 som sæsonens sidste turnering i kategorien WTA 1000.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Guadalajara Open 2023 andrager $ ???, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til året før.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . september 2023 (fire uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Guadalajara Open   
 WTA - Guadalajara Open 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023